Мифсуд Бонничи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мифсуд Бонничи, Кармело (1933—2022)— мальтийский государственный деятель, премьер-министр (1984—1987).
 Мифсуд Бонничи, Уго (род. 1932) — мальтийский государственный деятель, президент (1994—1999).